Il doppio del VTR Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

I campioni uscenti erano Frederico Gil e Daniel Gimeno Traver, ma Gil ha deciso di non partecipare, e Gimeno-Traver ha giocato in coppia con Albert Ramos, venendo eliminato al primo turno da Carlos Berlocq e Leonardo Mayer.

Paolo Lorenzi e Potito Starace hanno battuto in finale Juan Mónaco e Rafael Nadal 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (primo turno)
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (primo turno)

  Dustin Brown /  Christopher Kas (primo turno) 
  Oliver Marach /  Horacio Zeballos (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

VTR Open 2013
ATP World Tour 2013